wiadomość, informacja
 patrz: NNTP i Usenet